Rabini Ryk – lista rabinów miasta Ryki w Lubelskiem (przed nazwiskiem - daty piastowania funkcji rabina, za nazwiskiem - daty życia).

Rabini 
 Baruch ben Meir
 Zewi Hirch Aszkenazy
 Elijahu Chaim Zuckerkop
 Isasachar (zm. 1900)
 Natan Neta Romer
 Josef Mosze Inkas (syn Romera; zm. 1910)
 Aszer Elimelekh Hofstein (zm. 1935)
 ?-1942: Juda Fajfer (zięć rabina Jakuba Romera, ostatni rabin Ryk; zm. 1942)

Zobacz też 
 Synagoga w Rykach

Ryki